Mineral Point (Missouri)
Mineral Point (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos